5/2  (cinq demis) est la fraction irréductible résultant de la division de 5 par 2 soit la valeur de 2.5.

Propriétés 
 5/2 est un nombre rationnel.

Utilisation 
5/2 est souvent utilisé pour désigner un élève (taupin) qui réussit à entrer dans une école d'ingénieurs au terme de 3 années de préparation (soit 1 redoublement de la  de préparation). Pour l'entrée dans les écoles de commerce, le terme équivalent est khûber.

Une explication amusante du terme est relative au taupin qui désire intégrer l'École polytechnique entre sa deuxième et troisième année de préparation mathématiques spéciales. En effet, l'École polytechnique est surnommée l'X,  et l'intégrale de X entre 2 et 3 est égale à 2,5 soit 5/2.

Voir aussi 
 Argot scolaire
 3/2
 7/2

Fraction
Classe préparatoire aux grandes écoles